Spirit of the Forest () — дебютный альбом финской фолк-метал-группы Korpiklaani (до этого известной под названием Shaman), вышедший в 2003 году.

Список композиций 
 «Wooden Pints» — 3:42
 «Before the Morning Sun» — 4:25
 «God of Wind» — 3:14
 «With Trees» — 8:06
 «Pellonpekko» — 3:36
 «You Looked Into My Eyes» — 2:14
 «Hullunhumppa» — 1:29
 «Man Can Go Even Through the Grey Stone» — 2:22
 «Pixies Dance» — 2:19
 «Juokse Sinä Humma» — 1:16
 «Crows Bring the Spring» — 5:25
 «Hengettömiltä Hengiltä» — 0:34
 «Shaman Drum» — 4:57
 «Mother Earth» — 4:37

Ссылки 
 Официальный сайт Korpiklaani

Альбомы Korpiklaani
Дебютные альбомы 2003 года
Альбомы Napalm Records